Karamyschew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Matwejewitsch Karamyschew (1744–1791), russischer Naturwissenschaftler
 Boris Pawlowitsch Karamyschew (1915–2003), russischer Komponist und Dirigent
 Nikolai Wiktorowitsch Karamyschew (* 1989), russischer Automobilrennfahrer